Peter Urban (1938–)  kanadai vívó
Peter Urban (1941–2013) német költő és fordító
Peter Urban (1948–) német műsorvezető